EPAS steht für:
 Electric Power Assisted Steering, Kürzel für die elektrische Servolenkung
 Electronic Protocols Application Software, Projekt zur europaweiten Standardisierung der Protokolle rund um bargeldlose Bezahllösungen
 EFMD Programme Accreditation System, eine Studiengangbezogene Akkreditierung der European Foundation for Management Development
 Ems Ports Agency and Stevedoring, eine Emder Hafenstauerei, ansässig am Nordkai im Emder Hafen; zugleich Tochterunternehmen der Briese Schiffahrt

Siehe auch:
 Epass, dort auch ePass, e-Pass

Abkürzung